Фусте́р () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Фустер, Висенте (1911—1942) — испанский и советский военный деятель, участник гражданской войны в Испании и Великой Отечественной войны.
 Фустер, Жуан (1922—1992) — валенсийский писатель, писал преимущественно на каталонском языке.
 Фустер, Давид (род. 1982) — испанский футболист.
 Фустер, Хулиан (1911—1991) — испанский и советский хирург.